Кордоба има више значења:
 Кордоба
 Кордоба (Мериленд)
 Кордоба (Нови Мексико)
 Кордоба (Северна Каролина)
 Кордоба (Алабама)
 Кордоба (Јужна Каролина)
 Кордоба (Аљаска)
 Кордоба (Илиноис)
 Кордоба (Небраска)